Балановка может означать:
 Балановка () — село Гайсинского района Винницкой области.
 Балановка - прежнее (до ВОВ) название села Сазоно-Балановка Богодуховского района Харьковской области.
 Балановка - прежнее (до ВОСР) название села Баланово Белогорского района Крыма.

Примечания